Profesor Delta fue un videojuego de fabricación chilena. Hizo su debut en los años 80, en la sucursal de los Delta del Paseo Ahumada de la ciudad de Santiago de Chile. Fue el primer (y probablemente el único) videojuego arcade fabricado en Chile.

El juego consistía en preguntas y respuestas de trivialidades por categorías. Presentaba una pregunta de trivialidad, y varias alternativas de respuesta, una de las cuales el jugador debía seleccionar pulsando el botón correspondiente. Todo esto dentro de un límite de tiempo, representado por una carita redonda y amarilla, que a medida que pasa el tiempo, va cambiando de color, pasando por el verde, y llegando al rojo cuando el tiempo para poder responder la pregunta está a punto de terminar.

En los créditos del videojuego aparecía el nombre de Donato Torechio, quien colaboró en la confección de las preguntas y respuestas.

ROM 

No se ha podido dar con una placa del Profesor Delta, por lo que sus ROM no están disponibles. Existe un videojuego similar llamado Ultra Quiz (videojuego) de Taito de 1983, el que tampoco se encuentra emulado.

Enlaces externos 
 Ultra Quiz Flyer aparece pantalla parecida a Profesor Delta
 Diccionario para Puzzlistas Donato Torechio, Editorial Nascimiento, Santiago, 1974.

Videojuegos desarrollados en Chile